Премия «Золотая малина» за худшую песню к фильму (). Вручалась с 1981 по 2003 год.

Список лауреатов и номинантов

1981—1990

1991—2003 

 После 2003 года награды в данной категории не присуждались.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую песню к фильму

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте премии «Золотая малина»: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
 IMDb (Razzie Award 2003) 

Номинации кинопремии «Золотая малина»
Кинопремии за лучшую песню